Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2013 – cykl turniejów żużlowych, mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie w sezonie 2013. Złoty medal zdobył Polak Patryk Dudek.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w trzech turniejach finałowych, rozegranych w Pile, Berwick i Terenzano.

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 14 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 2 zawodników z tzw. "dzikimi kartami".

Uczestnicy 
 Stali uczestnicy
  – Artur Czaja, Patryk Dudek, Kacper Gomólski, Tobiasz Musielak, Piotr Pawlicki, Adam Strzelec, Bartosz Zmarzlik (7)
  – Nikolaj Busk Jakobsen, Mikkel Bech Jensen, Mikkel Michelsen, Nicklas Porsing (4)
  – Václav Milík (1)
  – Andžejs Ļebedevs (1)
  – Władimir Borodulin (1)
 Zawodnicy rezerwowi
  – Lasse Bjerre
  – David Bellego
  – Kyle Howarth

Wyniki

Pierwszy finał – Piła 
 Piła, 29 czerwca 2013
 Dzikie karty: Kyle Howarth, Lasse Bjerre

Drugi finał – Berwick 
 Berwick, 10 sierpnia 2013
 Dzikie karty: Adam Ellis, Kyle Howarth
 Kontuzjowanego Tobiasza Musielaka zastąpił Lasse Bjerre
 Kontuzjowanego Władimira Borodulina zastąpił David Bellego

Trzeci finał – Terenzano 
 Terenzano, 14 września 2013
 Dzikie karty: Nicolas Vicentin, Michele Paco Castagna
 Kontuzjowanego Władimira Borodulina zastąpił Gianfranco Rissone

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Uczestnicy cyklu turniejów finałowych IMŚJ 2013
 Dwóch Polaków na podium 1. Finału IMŚJ
 Zwycięstwo Piotra Pawlickiego w Berwick - relacja z 2. finału IMŚJ
 Patryk Dudek najlepszym juniorem świata! Pawlicki ze srebrem, a Gomólski z brązem!

2013
2013 w sporcie żużlowym